South Stoke (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 South Stoke (West Sussex), een plaats in het Engelse graafschap Sussex